Klickitat, relatiu o pertanyent als klickitats
 Klickitat (CDP), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'Estat de Washington
 Comtat de Klickitat, Comtat dels Estats Units a l'estat de Washington
 Riu Klickitat, afluent del Columbia al centre-sud de Washington (EUA)